Gonzalo Javier Rodríguez (n. 1984) – calciatore argentino
Gonzalo Emanuel Rodríguez (n. 1990) – calciatore argentino
Gonzalo Rodríguez – pilota automobilistico uruguaiano
Gonzalo Rodriguez – tennista uruguaiano